NFL sezona 2007. je 88. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 6. rujna 2007. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone Indianapolis Coltsa nad New Orleans Saintsima. Super Bowl XLII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 3. veljače 2008. u Glendaleu u Arizoni na University of Phoenix Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije New York Giantsi. Pobijedili su Giantsi rezultatom 17:14 i tako osvojili svoj sedmi naslov prvaka u povijesti, od toga četvrti u eri Super Bowla.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2007.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Tom Brady, New England Patriots - 4806
Najviše jarda probijanja: LaDainian Tomlinson, San Diego Chargers - 1474
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Reggie Wayne, Indianapolis Colts - 1575

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Patrick Willis, San Francisco 49ers - 174
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Jared Allen, Minnesota Vikings - 15,5
Najviše presječenih lopti: Antonio Cromartie, San Diego Chargers - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: New England Patriots - 589 (36,8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New England Patriots - 411,2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Minnesota Vikings - 164,6 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New England Patriots - 295,7 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Pittsburgh Steelers - 262 (16,4 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 266,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Minnesota Vikings - 74,1 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Tampa Bay Buccaneers - 170,5 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2007. u NFL-u
NFL.com, sezona 2007.

Izvori 

2007